Jules-Antoine Noutary (1870-1945), architecte français ;
 Vincent Noutary (1979-?), rugbyman français.

Voir aussi 
 Notary